BCF steht für:

 BC Ferries, British Columbia Ferry Services, Fährenbetrieb
 BCF Wolfratshausen, ehemals Ball-Club Farchet, Fußball-Landesligist in Bayern
 Banque Cantonale de Fribourg, die Freiburger Kantonalbank
 Battle Cruiser Fleet, ein Schlachtkreuzerverband der britischen Royal Navy im 1. Weltkrieg
 Bendheim Center for Finance an der Princeton University
 Billion Cubic Feet, englisch für Milliarden Kubikfuß, eine in der Erdgasindustrie verwendete Volumeneinheit, etwa 28,3 Mio. m3
 Bioconcentration Factor, siehe Biokonzentration #Biokonzentrationsfaktor (BCF)
 British Chess Federation, früherer Name des englischen Schachverbandes English Chess Federation
 Bulked Continuous Filament, englisch für „Bauschgarn“, siehe Filament (Textilfaser) #Filamentgarne
 Flugplatz Bouca in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

bcf steht für:
 Bamu, Sprache in Papua-Neuguinea, Sprachcode nach ISO 639-3

.bcf steht für:
 BIM Collaboration Format, ein Dateiformat zum Austausch von Änderungs-Anforderungen in BIM-Projekten

Abkürzung